Die Liste der größeren Städte in den Vereinigten Staaten (ohne Außengebiete) bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte in den Vereinigten Staaten und eine Liste der häufigsten Stadtnamen.

Außengebiete der Vereinigten Staaten werden nach der Definition des United States Census Bureau statistisch nicht zu den Vereinigten Staaten gerechnet, da sie zwar der Regierungsgewalt der US-amerikanischen Bundesregierung unterstehen, aber kein Bundesstaat der Vereinigten Staaten oder Teil eines US-Bundesstaates sind.

Metropolregionen nach Einwohnerzahl 

Die größten Metropolregionen in den Vereinigten Staaten sind laut United States Census Bureau (Stand 2020):

Städte nach Einwohnerzahl 
Die folgende Tabelle enthält Städte, die im Jahr 2020 gemäß einer Volkszählung des United States Census Bureau den Status einer City über 100.000 Einwohner besaßen, sowie die Ergebnisse der Volkszählungen von 1980, 1990, 2000 und 2010.
Bei fehlenden Daten (...) war die Stadt bei der entsprechenden Zählung noch Unincorporated area (gemeindefreies Gebiet). Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Bundesstaat), zu der die Stadt gehört. Die Hauptstadt Washington bildet den District of Columbia und gehört keinem Bundesstaat an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

Nicht enthalten sind Census-designated places (CDPs), mit Ausnahme von Honolulu und Arlington (Virginia). Diese stellen keine selbständigen Gebietskörperschaften dar, sondern sind zu Statistikzwecken definierte Siedlungsgebiete. Einige der bevölkerungsreichsten derartigen Siedlungen finden sich im Umland von Las Vegas in Nevada. Paradise hatte 223.167 Einwohner bei der Volkszählung im Jahr 2010, Sunrise Manor 189.372 und Spring Valley 178.395 Einwohner. Ebenfalls nicht enthalten sind Gebietseinheiten mit dem Status einer Town. Diese sind je nach Staat unterschiedlich definiert und enthalten teilweise eigenständige Gebietskörperschaften. Die größte Town ist Hempstead im Bundesstaat New York mit 759.757 Einwohnern.

(VZ = Volkszählung) (FS = Fortschreibung)

 1: Hawaii kennt keine kommunalen Gebietskörperschaften unterhalb der Countys. Die Einwohnerzahl bezieht sich auf den vom United States Census Bureau festgelegten, urbanen Census-designated place innerhalb des Honolulu County. City and County of Honolulu käme mit 953.207 Einwohnern auf Platz 10.
 2: Arlington ist formell ein County, wird aber vom United States Census Bureau aufgrund der mit einer Stadt vergleichbaren Eigenschaften – geringe Fläche, hohe Bevölkerungsdichte, keine selbständigen Gebietskörperschaften innerhalb des Countys – auch als Stadt geführt.

Quelle: United States Census Bureau

Häufigste Stadtnamen 
Häufigste Stadtnamen mit Zahl der Häufigkeit, sortiert nach US-Bundesstaaten (Zahlen nach US-Volkszählung 2000)
 Franklin: 26
 Alabama, Arkansas, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia, West Virginia, Wisconsin
 Clinton: 23
 Arkansas, Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York (Clinton County), New York (Dutchess County), New York (Oneida County), North Carolina, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Utah, Wisconsin
 Madison: 20
 Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kansas, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, South Dakota, Virginia, West Virginia, Wisconsin
 Clayton: 19
 Alabama, Kalifornien, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Missouri, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Wisconsin
 Cleveland: 18
 Alabama, Florida, Georgia, Illinois, Minnesota, Mississippi, Missouri, New York, North Carolina (Johnston County), North Carolina (Rowan County), North Dakota, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Wisconsin
 Marion: 18
 Alabama, Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, North Carolina, North Dakota, Ohio, South Carolina, South Dakota, Texas, Virginia, Wisconsin
 Washington: 18
 Arkansas, District of Columbia, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Missouri, Nebraska, New Jersey, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Utah, Vermont, Virginia
 Fairview: 17
 Alabama, Illinois, Kansas, Kentucky, Missouri, Montana, New Jersey, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia
 Lexington: 17
 Alabama, Georgia, Illinois, Kentucky, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia
 Salem: 17
 Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Massachusetts, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Oregon, South Carolina, South Dakota, Utah, Virginia, West Virginia
 Springfield: 17
 Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Ohio, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Vermont
 Jackson: 16
 Alabama, Kalifornien, Georgia, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, North Carolina, Ohio, South Carolina, Tennessee, Wisconsin, Wyoming
 Manchester: 16
 Georgia, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, New Hampshire, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Vermont
 Milford: 16
 Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Texas, Utah
 Oxford: 16
 Alabama, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Maryland, Michigan, Mississippi, Nebraska, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Wisconsin

Siehe auch 
 Liste der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten
 Liste der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten nach Einwohnerzahl
 Liste der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten nach Fläche
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise

Weblinks 
 United States Census Bureau (englisch)
 City Population – Die größten Städte und Agglomerationen in den Vereinigten Staaten
 City-Data.com – Top 100 biggest cities (englisch)

!Stadte In den Vereinigten Staaten
Vereinigte Staaten